The Living Wage – cortometraggio del 1914 diretto da Willard Newell
The Living Wage – cortometraggio del 1915 diretto da Richard Stanton